

Cinéma 
L'Orchidée blanche peut désigner :
 L'Orchidée blanche (), film américain réalisé par André de Toth, sorti en 1947 ;
 L'Orchidée blanche (), film américain réalisé par Reginald Le Borg, sorti en 1954.